Европско првенство у фудбалу за жене 2017. () је било 12. по реду Европско првенство у фудбалу за жене које организује УЕФА.

Холандија је освојила своју прву титулу и то као домаћин, победивши Данску у финалу.

Избор домаћина 
Аустрија, Израел, Пољска, Француска, Холандија, Швајцарска и Шкотска су се пријавиле за домаћина првенства. Дана 4. децембра 2014. године Холандија је изабрана за домаћина.

Групна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Елиминациона фаза

Извори

Спољашње везе 
 
 UEFA Women's Euro 2017 finals: Netherlands, UEFA.com
 UEFA Women's Euro 2017 The Netherlands

2017
Сезона 2016/17. у УЕФА такмичењима
Фудбал у Холандији